Abu Sufyan ist der Name folgender Orte:

 Abu Sufyan (Kordofan), archäologische Stätte im Sudan

Abū Sufyān ist der Name folgender Personen:

 Abū Sufyān ibn Harb  († 652), Führer der Quraisch, Clan-Oberhaupt und Kaufmann in Mekka